Жа́уме Колье́т-Се́рра (; род. 23 марта 1974) — американский кинорежиссёр каталонского происхождения.

Биография 
Жауме родился в каталонском городке Сан-Искле-де-Вальяльта.

С восемнадцатилетнего возраста жил в Голливуде, получил кинематографическое образование в Лос-Анджелесе.

В 2005 году при поддержке продюсера Джоэля Сильвера Кольет-Серра снял свой первый фильм «Дом восковых фигур», ремейк одноимённого фильма 1953 года.

Фильмография 
 2005 — Дом восковых фигур
 2007 — Гол 2: Жизнь как мечта
 2009 — Дитя тьмы
 2011 — Неизвестный (номинация на Европейскую кинопремию)
 2012 — Река (телесериал)
 2014 — Воздушный маршал
 2015 — Ночной беглец
 2016 — Отмель
 2018 — Пассажир
 2021 — Круиз по джунглям
 2022 — Чёрный Адам
 TBA — Так держать

Ссылки 
 Официальный сайт